Juan Francisco García (1976) (RC Celta de Vigo, Real Zaragoza, Levante UD)
 Juan Francisco Torres (1985) (CA Osasuna, Atlético de Madrid)
 Juan Francisco Moreno (1988) (Real Madrid B, Real Betis Balompié)